Memnon – król Etiopów w mitologii greckiej, uczestnik wojny trojańskiej.
 Memnon z Rodos –  (ok. 380-333 p.n.e.) – starożytny dowódca wojskowy najemników greckich.
 Memnon z Heraklei – (schyłek I wieku n.e.) – grecki historyk starożytności.